Nowomoskowsk – miasto w Rosji
 Nowomoskowsk – miasto na Ukrainie